Воздви́женский — русская фамилия церковного происхождения, восходит к названию религиозного праздника Воздвижение.

Известные носители:
 Воздвиженский, Александр Михайлович (1876—1937) — священник Русской православной церкви, священномученик.
 
 Воздвиженский, Дмитрий Тихонович (1793—1846) — русский естествоиспытатель, педагог, профессор.
 Воздвиженский, Николай Николаевич (1915—1989) — Герой Советского Союза (1945).
 Воздвиженский, Павел Фёдорович (1856 — ?) — священник, депутат Государственной думы I созыва от Тамбовской губернии.
 Воздвиженская, Екатерина Васильевна (??? — 1929) — русский и советский историк.

Топоним 
 Воздвиженский — хутор в Гулькевичском районе Краснодарского края.
Воздвиженский — железнодорожная станция(населенный пункт) в Уссурийском городском округе Приморского края, с 2002 по 2011 Воздвиженская.
 Воздвиженский — посёлок в Чулымском районе Новосибирской области.
 Воздвиженский — посёлок в Дмитровском районе Орловской области.
Воздвиженский — железнодорожный разъезд Владивостокского отделения Дальневосточной железной дороги.

См. также 
 Воздвиженский сельсовет
 Воздвиженка
 Воздвиженская

Примечания